El término Lupus (del latín lupus, lobo), puede referirse a:

Enfermedades 
 El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune.
 El lupus eritematoso cutáneo es una enfermedad de la piel.
 El lupus eritematoso inducido por fármacos es una enfermedad autoinmune producida por medicamentos.
 El Lupus vulgar es una infección de la piel por el bacilo de la tuberculosis.
 El lupus pernio corresponde a las manifestaciones en la piel de la sarcoidosis.

Personas 
 San Lupus de Sens (m. 623), santo francés.
 San Loup de Bayeux, uno de los primeros obispos de Bayeux.
 San Loup de Limoges, santo francés.
 San Loup de Soissons, santo francés. 
 San Loup de Châlons-en-Champagne.
 Lupus Servatus (805-862), escritor benedictino carolingio francés, abad de Ferrières.
 Wulfstan de York, obispo inglés del siglo XI, llamado Lupus.
 Giovanni Luppis (1813-1875), oficial croata de la armada austriaca, que inventó el primer torpedo autopropulsado.

Otros usos 
 La constelación Lupus.
 La localidad de Lupus, en el estado estadounidense de Misuri.
 El mamífero terrestre lobo cuyo nombre científico es Canis lupus.
 La novela Lupus de Frederik Peeters.
 Lupus, un personaje de las novelas Los misterios romanos, de Caroline Lawrence.
 Toshiba Brave Lupus, equipo semiprofesional japonés de rugby.
 Lupis, un postre indonesio.